Air Kati (Lubuk Linggau Selatan I)
Air Kati (Padang Ulak Tanding)